John McCreary ist der Name folgender Personen:

* John McCreary (Politiker) (1761–1833), US-amerikanischer Politiker
 John McCreary (Fußballspieler) (1909–1982), schottischer Fußballspieler